Il doppio del Maui Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Amer Delić e Travis Rettenmaier erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Lee Hsin-han e Peng Hsien-yin hanno battuto in finale Tennys Sandgren e Rhyne Williams 6–7(1–7), 6–2, [10–5].

Teste di serie

  Devin Britton /  Austin Krajicek (primo turno)
  Alex Bogomolov, Jr. /  Steve Johnson (semifinale)

  Lee Hsin-han /  Peng Hsien-yin (campioni)
  Nicholas Monroe /  Donald Young (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Maui Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013